Csehország
Lačnov, település a Vsetíni járásban
 Szlovákia
Lacsnó (Lačnov), Szinyelipóc részészévé vált település az Eperjesi kerület Eperjesi járásában